komórka jajowa
 jajo (biologia)
 jajo (grzyby)
 jajko (kulinaria)
 Jajo – skała w Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach

Zobacz też 
 jajko w kulturze
 jaja carskie
 jądro (anatomia)
 Jaja ze stali
 Jaja (wyspa)